Bugarska:
 Radomir (Bugarska), grad u Bugarskoj
 Radomir (bugarski princ) (1000 - ?), bugarski princ

Crna Gora:
 Radomir (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje